Huron, Hurón o Hurones puede referirse a:

 el hurón o ratón salchicha, mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, de nombre científico Mustela putorius furo;
 el hurón de pies negros, mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, de nombre científico Mustela nigripes;
 el hurón menor, mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, de nombre científico Galictis cuja;
 el pueblo hurón, indígenas norteamericanos también conocidos como wyandot;
 Hurones, es un equipo de categoría Classic del club Unión de Rugby Osorno, de la ciudad de Osorno, Chile.

Cuerpos de agua 
 Lago Hurón, uno de los Grandes Lagos de América del Norte, localice en la frontera entre Ontario y los Estados-Unidos.
 Río Hurón (Michigan) en el sudeste de Michigan.
 Río Hurón (norte de Michigan) o "Great River Huron" en el norte de la península superior de Michigan.
 Pequeño río de Hurón (small river Huron) en el norte de la península superior de Michigan.
 Río Hurón (Ohio) en el centro norte de Ohio.
 Pantano Hurón en Springfield Township, condado de Oakland, Michigan.
 Cascadas Huron (Huron Falls), una de las veinticuatro cascadas en Ricketts Glen State Park en el estado de Pensilvania.
 Embalse de Los Hurones en la Provincia de Cádiz.

Lugares 

Canadá (en Quebec, excepto si lo mencionan específicamente)

 Lac-Huron (Bas-Saint-Laurent) (territorio no organizado), Rimouski-Neigette (municipio regional del condado), Bas-Saint-Laurent.
 Lago Hurón, Lac-aux-Sables (Quebec) (municipio de parroquia), Mékinac, Mauricie.
 Camino del lago Hurón (Chemin du Lac-Huron), Lac-aux-Sables, Quebec (municipio de parroquia), Mékinac (municipio Regional del Condado), Mauricie.
 Lago Hurón, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Municipio), Montmagny, Chaudière-Appalaches.
 Lago Hurón, Lac-Huron, Rimouski-Neigette (territorio no organizado), Rimouski-Neigette (Municipalidad Regional del Condado), Bas-Saint-Laurent.
 Lago Hurón, (Municipio regional del condado), Le Fjord-du-Saguenay Municipality, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Domaine-du-Lac-Huron (Centro de villégiature), Sainte-Marie-Madeleine (municipio de parroquia), Les Maskoutains, Montérégie.
 Bulevar Huron, Sainte-Marie-Madeleine (municipio de parroquia), Les Maskoutains, Montérégie.
 Río de Huron (Rivière Huron), Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun (municipio de parroquia), Lotbinière, Chaudière-Appalaches.
 Tête de La Rivière Huron (El jefe del río de Huron), (stream), Laurier-Station, Lotbinière (municipio de village), Lotbinière, Chaudière-Appalaches.
 Rue Huron, Montreal.
 Huron-Kinloss, un municipio en el Condado de Bruce en Ontario.
 Huron Nº 223 (Saskatchewan), un municipio rural del sur-central de Saskatchewan.

España
 Hurones, localidad y municipio situado en la provincia de Burgos, Castilla la Vieja, en la comunidad autónoma de Castilla y León (España).
Urones de Castroponce, provincia de Valladolid.

Estados Unidos
 Huron, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Fresno, estado de California.
 Huron, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Beadle, estado de Dakota del Sur.
 Huron, ciudad estadounidense ubicada en el condado de Atchison, estado de Kansas.
 Huron, pueblo ubicado en el condado de Wayne, estado de Nueva York.
 Huron, ciudad ubicada en el condado de Erie, estado de Ohio.
 Port Huron, ciudad estadounidense ubicada en el Estado de Míchigan.
 Huron City, ciudad en Míchigan.

Municipios en los Estados Unidos 
 Municipio de Huron , varios municipios estadounidenses homónimos.

Condados en los Estados Unidos 
 Condado de Huron , varios condados estadounidenses homónimos.

Parques, bosques, montañas (Estados-Unidos) 
 Glaciar Huron (Huron glaciar), un campo de hielo en la Isla Livingston (Isla Livington) en las Islas Shetland del Sur (Islas Shetland del Sur), y Antártida.
 Islas Huron (Islas Huron), la ubicación de "Huron National Wildlife Refuge" (Nacional de Vida Silvestre Huron) a Lago Superior en Michigan.
 Montañas Huron (Huron montañas), una pequeña serie de montañas en la península superior de Michigan.
 Bosque Nacional Huron (Bosque Nacional Huron) en Michigan.
 Pico Huron, una montaña de Colorado.

Distritos electorales canadienses 
 Huron-Bruce, en el distrito federal y provincial de Ontario.
 Huron Centro, ex-montar a caballo federal de Ontario (1872-1882).
 Huron Este, ex-montar a caballo federal de Ontario (1882-1914).
 Huron-Middlesex, ex-montar a caballo federal de Ontario (1974-1976).
 Huron del norte, ex-montar a caballo federal de Ontario (1867-1882 y 1914-1952).
 West Huron, ex-montar a caballo federal de Ontario (1882-1914).
 Huron-Perth, ex-montar a caballo federal de Ontario (1933-1952).
 Huron del Sur, ex-montar a caballo federal de Ontario (1867-1933).
 Wellington-Huron, ex-montar a caballo federal de Ontario (1952-1966).
 Huron, ex montar a caballo federal de Ontario (1952-1974 y 1976-1977).

Instituciones Educativas 
 Universidad de Huron (Universidad de Huron), una institución de la Dakota del Sur.
 Huron University College, la universidad asociada con la Universidad de Ontario Occidental.
 Universidad de Huron EE.UU. en Londres, una institución americana Reino Unido, antiguamente asociado con la "Universidad de Huron" de Dakota del Sur y se independizan.
 Huron High School (Ann Arbor, Míchigan), Michigan.
 Huron High School (Ohio), Ohio

Argentina 
selva misionera

Militar 
 USS Huron (1861), una cañonera adquirido por la Armada de la Unión durante la guerra civil americana.
 USS Huron (1875), un balandro aparejado cañonera vapor tornillo de hierro construido por John Roach & Sons en Chester, Pensilvania.
 Estados Estado Huron faro (LV-103), un lightvessel puesto en marcha en 1920 y ahora una nave del museo amarrado en Pine Grove Park.
 USS Huron (CA-9), un EE.UU. Marina acorazado crucero.
 HMCS Huron (G-24), una Segunda Guerra Tribal destructor de clase mundial construido por Vickers-Armstrong en el río Tyne en Inglaterra.
 HMCS Huron (DDG 281), Iroquois destructor de la clase activa 1972-2005.
 Beechcraft C-12 Huron, una serie de aviones de turbohélice bimotor.

Otros 
 Voltaire llamado Huron a inocente en su cuento filosófico The Innocent (en Inglés).
 Huron (banda de Reino Unido), una banda de heavy metal en Inglés activo desde 2007.
 Huron (banda canadiense), un grupo canadiense de rock en activo desde 2008.
 Huron Carol, un canadiense tradicional cuento de Navidad.
 Huron Consulting Group, una consultora de gestión internacional.
 Declaración de Port Huron, el manifiesto de los activistas de los movimientos estudiantiles de América para una sociedad democrática.
 Barrio Huron o "Huron Sub", una línea de ferrocarril de propiedad y operado por el Ferrocarril Dakota, Minnesota y ferrocarril del este.
 Nottawaseppi Huron Band de Potawatomi, un nativo Band Potawatomi Americana, con sede en el Condado de Calhoun, Michigan), también conocido como el Huron Potawatomi.
 Nación Huron-Wendat, el Huron-Wendat Primera Nación con Wendake, Quebec.
 "Huron", AMD Sempron microprocesador.